Baraquias é um nome de origem hebraica que significa "Jeová, Deus abençoou." Segundo a Bíblia, Baraquias foi o pai do profeta Zacarias (). Ele também é chamado de Jeoiada em II Crônicas.

Bibliografia

A Sentinela, 1º de março de 1990, página 24;
Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 1, página 306.

Personagens do Antigo Testamento